Chris Connelly – musicista scozzese
 Chris Connelly – giornalista statunitense